Подойниковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Подойниково.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1288 человек, в том числе 593 мужчины и 695 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 5 населённых пунктов:

История 
В 2011 году Высокогривский и Подойниковский сельсовет объединены в Подойниковский сельсовет.

Примечания 

Муниципальные образования Панкрушихинского района
Сельские поселения Алтайского края